Le Trophée Andros 2016-2017 est la  du Trophée Andros, une compétition de course sur glace pour autos et motos se déroulant en France et en Andorre. La saison débute le  à Val Thorens et prend fin le  à Super-Besse.

Le Championnat Élite Pro est remporté par Jean-Baptiste Dubourg, Nathanaël Berthon remportant la catégorie Élite, Sylvain Dabert la  (compétition moto) et Christophe Ferrier la catégorie Électrique.

Contexte 
Les pilotes qui défendent leurs titres obtenus en 2016 sont :
 Jean-Baptiste Dubourg pour la catégorie Élite Pro
 Eddy Bénézet pour la catégorie Élite
 Clémentine Lhoste pour le trophée féminin
 Sylvain Dabert pour l'AMV Cup (compétition moto)
 Mathieu Vaxivière ne défendra pas son titre en catégorie électrique

Calendrier 

En , le calendrier de l'édition 2016-2017 est annoncé. Sept manches sont programmées : Val Thorens, Le Pas de la Case à Andorre, Alpe d'Huez, Isola 2000, Serre Chevalier, Lans-en-Vercors et Super Besse.

Localisation des différentes épreuves du Trophée Andros 2017

Equipes et pilotes

Élite Pro et Élite

Trophée électrique 
Tous les pilotes du Trophée électrique courent sur le même véhicule, un prototype électrique.

AMV Cup

Résultats

Système de points

Élite Pro - Élite 
Des points sont attribués pour les deux séances de qualifications (seul le meilleur résultat est retenu), la Super Pole et la Super Finale. En cas d’égalité entre deux pilotes lors des deux séances de qualifications, le meilleur temps réalisé par chacun des pilotes est utilisé pour les départager. Par exemple, si le pilote A termine premier en Q1 et huitième en Q2 et que le pilote B termine deuxième en Q1 et premier en Q2 mais que le pilote A a réalisé un meilleur temps, alors A recevra le plus de points. Il n'y a pas de Super Pole dans le Championnat Élite. Les points sont attribués de la façon suivante :

Électrique 
Le système de points est le même qu'en championnat Élite, avec différentes valeurs de points pour la Finale (qui ne s'appelle pas "Super Finale"). Comme dans le championnat Élite, il n'y a pas de Super Pole. Les points sont attribués de la façon suivante :

AMV Cup 
Les points sont attribués en fonction du classement de la Finale, de la façon suivante :

Classements

Championnat Élite Pro

Championnat Élite

Championnat électrique

AMV Cup

Notes et références 

Trophée Andros
Sport automobile en 2017